Марганецкий погром — межэтнический конфликт в украинском городе Марганец, спровоцированный дракой между украинцами и армянами в кафе «Скорпион» 28 июня 2009 года, в ходе которой был убит милиционер Сергей Бондаренко.

События 

Вечером 28 июня в кафе «У Ялового» компания местных жителей друзей-спортсменов, среди которых был и сержант Марганецкого ГО УМВД Украины Сергей Бондаренко, отмечала праздник. В этом же кафе отдыхала молодая компания, состоящая из армян, также граждан Украины. Ближе к ночи между украинцами и армянами вспыхнула ссора, переросшая в драку. Очевидцы рассказывали, что украинцы дрались голыми руками, в то время как армяне схватили ножи. Один из очевидцев свидетельствовал:

Никаких доказательств словам свидетеля не было найдено.
В ходе столкновения ударом в сердце был убит Сергей Бондаренко, который попытался разнять дерущихся. В реанимации также оказались двое его знакомых с ножевыми ранениями груди, печени и желудка. После получасовой драки армяне скрылись. Позже драка между украинцами и армянами вспыхнула у здания местной больницы. Впоследствии в городе произошли стихийные беспорядки, в ходе которых, по словам представителя армянской диаспоры, было уничтожено более 15 автомобилей.

Для восстановления порядка и для защиты армянской диаспоры в город были введены части спецподразделения Беркут. Армянин, убивший милиционера (Самвел Фтоян), был задержан. Также был арестован ещё один гражданин, подозреваемый в организации драки у больницы.

1 июля произошли многолюдные похороны убитого Сергея Бондаренко, после которых жители города собрались у здания горисполкома и встретились с мэром города С. И. Кузнецовым. Собравшиеся требовали:
 гарантий объективного расследования и наказания убийцы,
 освобождения жителя города, задержанного в ходе событий,
 всеобщую депортацию армянского населения из Марганца,
 более широкого и частого освещения деятельности городских властей в местных СМИ.

В 2010 году Самвел Фтоян за убийство Бондаренко был осуждён на пожизненное лишение свободы.

Огласка 
О поддержке местных жителей в конфликте с представителями армянской диаспоры заявил один из лидеров украинских националистов Олег Тягнибок. О своей солидарности с жителями Марганца заявили крымские казаки.

Посол Украины в Армении заявил, что в конфликте участвовали лица армянского происхождения с обеих сторон.

Примечания

Ссылки 
 Марганецкий очевидец. Официальная информация о случившемся. Интервью с начальником Марганецкого горотдела И. И. Суходольским
 Марганецкий очевидец. Митинг справедливости 1 июля
 Марганецкий очевидец. Митинг возле здания суда в защиту Андрея Манухова
 Марганецкий очевидец. Похороны Сергея Бондаренко
 Марганецкий очевидец. Мемориальная доска Сергею Бондаренко
 Крупный межнациональный конфликт на Украине — в Днепропетровской обл. прошел армянский погром
 Межнациональные столкновения в Марганце
 Марганець: після погрому, якого не було

Межэтнические конфликты
Конфликты 2009 года
Марганец (город)
2009 год на Украине
Армяне на Украине
Июнь 2009 года
События 28 июня